Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1970 го́да () — 26-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1970
Спорт в Латвии в 1970 году
Футбол в СССР в 1970 году